Premier Division 2018-2019 – edizione della competizione di calcio maschile di bermudiana
 Premier Division 2018-2019 – edizione della competizione di calcio maschile di gibilterrina 
 Premier Division 2018-2019 – edizione della competizione di calcio maschile di sudafricana